Dwergjuffers, een geslacht Nehalennia van libellen uit de familie Coenagrionidae
Nehalennia (godin), een voor-Keltisch-Germaanse beschermgodin
Nehalennia (tijdschrift), een tijdschrift, gewijd aan de studie der westerse oudheid en de nawerking daarvan
Nehalennia Stedelijke Scholengemeenschap, een scholengemeenschap in Middelburg